Sihun, nom medieval de la part del riu Sirdarià a la Vall de Fergana, modern Uzbekistan 
 Riu Seyhan, riu d'Anatòlia a Cilícia 
 Seyhan (Adana), districte de la província d'Adana a Turquia integrat exclusivament per una part de la ciutat d'Adana